Обух — тупий кінець клинка або сокири, протилежний лезу.
 Обух — морський термін, металеве півкільце на відповідній поковці, привареній (прикрученій) до палуби або надбудови корабля. До обухів кріпляться снасті стоячого такелажу.

Прізвище 

 Обух Володимир Олександрович (1870—1934) — російський лікар, значний організатор радянського охорони здоров'я.
 Обух Владислав Андрійович (1928—1994) — художник.
 Обух Василь Васильович (? — 1864) — російський артилерист, підполковник.

Див. також 
 Обух
 Обухова
 Обуховка
 Обухово
 Обушок
 Провулок Обуха